Vinařice est un toponyme qui peut désigner :

Vinařice, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vinařice, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vinařice, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vinařice, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie